A Société Française d'Orchidophilie é uma associação botânica nacional francesa dedicada ao estudo de orquídeas.

História
A Sociedade foi fundada em 1969, tendo a aprovação do "Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable" no tocante à Protecção da Natureza e da Qualidade de Vida.

Actualmente congrega aproximadamente 2.000 membros, entre amadores e profissionais, a nível global. As suas diversas actividades privilegiam:

o estudo e a protecção das orquídeas selvagens da França e do mundo;
o desenvolvimento da cultura de orquídeas com a multiplicação de sementes e meristemas;
a felicidade de contemplar o desenvolvimento e de reverter o processo de extinção de algumas espécies.

É responsável, pelo Ministério francês do Meio Ambiente do mapeamento das orquídeas no país, instrumento essencial para a protecção da espécie, em colaboração com o Departamento do Património Natural do Museu de História Natural de Paris.

Além dessas, são promovidas conferências educativas, exposições e visitas de estudo, na França e em todo o mundo, são organizados colóquios pelo Comité Científico, a publicação de uma revista regular ("Orchidophile"), entre outras actividades.

Ligações externas
 Página oficial

Cultura da França